Henri XIV, Prince Reuss branche cadette, comte et seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz et Lobenstein (né le  à Cobourg et mort le  à Schleiz) est un prince impérial de la maison de Reuss. À partir du  juillet 1867 jusqu'à sa mort, il est prince de la principauté Reuss branche cadette et à partir du 19 avril 1902 également régent de la principauté de Reuss branche aînée. Le 15 octobre 1908, son fils  prend la régence des deux principautés.

Biographie 

Henri XIV est le fils aîné du prince  et la princesse Adélaïde Reuss d'Ebersdorf (1800-1880), fille du prince Henri LI Reuss d'Ebersdorf (1761-1822).

Henri étudie au lycée de Meiningen et le 23 mars 1850, il devient sous-lieutenant dans le contingent fédéral princier reussien, où il effectue un service pratique pendant quelques mois. À partir de la fin octobre 1850, il étudie l'histoire et l'histoire du droit à l'Université de Bonn. Le 9 août 1853, Henri rejoint le service prussien et y sert dans le  à pied de la Garde jusqu'à son départ le 27 juin 1859.

Il se tient à la suite de l'armée et occupe finalement le rang de général d'infanterie. Henri est également chef du  de chasseurs à pied ainsi que dans l'armée saxonne le chef de 

Après son accession au trône, il fonde en 1869 de la Croix d'honneur reussoise, l'Ordre de la maison reussienne.

En 1902, il prend également la régence de la principauté de Reuss branche aînée, car après la mort de Henri XXII, la principauté n'a plus de dirigeant apte à gouverner (Henri XXIV est gravement invalide à la suite d'un accident). En tant que régent de Reuss, Heinrich met fin à l'orientation anti-impérialisme de la politique et dissout toutes les institutions anti-impérialistes.

Mariages et descendance 
Henri XIV épouse le 6 février 1858 à Carlsruhe-en-Haute-Silésie, la princesse Agnès de Wurtemberg (1835–1886), fille du duc Eugène de Wurtemberg (deuxième ligne silésienne) et de la princesse Hélène de Hohenlohe-Langenbourg. Le couple a deux enfants:

  (1858-1928) épouse le 11 novembre 1884 à Langenbourg la princesse  (née le 4 septembre 1864 à Langenbourg et morte le 18 mars 1929 à Gera)
 Élisabeth (né le 27 octobre 1859 à Gera et morte le 23 février 1951 au château de Hungen) épouse le 17 novembre 1887 à Gera le prince  (1845-1900)

Le 14 février 1890, le prince Henri XIV épouse à Leipzig dans un mariage morganatique Friederike Graetz (né le 28 février 1851 à Francfort-sur-le-Main et morte le 22 mai 1907 à Dresde), qui est élevé à la noblesse comme Frau von Saalburg le 28 mai 1890. Avec elle, il a un enfant:

 Henri Freiherr von Saalburg (né le 4 novembre 1875 à Leipzig et mort le 23 février 1954 à Lunden) épouse le 23 avril 1924 à Hambourg Margarethe Grönwoldt (née le 9 février 1893 à Hambourg et morte le 24 juillet 1965 dans la même ville)

Bibliographie 
 Gustav von Glasenapp: Militärische Biographien des Offizier-Corps der Preussischen Armee. Berlin 1868, 
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 8. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, o. O. [Hamburg], o. J. [1941], DNB 367632837, S. 7–9, Nr. 2451.

Liens externes 
 
 
 
 Heinrich XIV. Informatik.uni-erlangen.de
 Peinture de Leon Pohle : Prince Heinrich XIV. Ligne plus jeune de Reuss . Dans: musée-numérique: thuringe.

Prince de Reuss
Général prussien d'infanterie
Grand-croix de l'ordre de la Maison ernestine de Saxe
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg
Grand cordon de l'ordre de Léopold
Récipiendaire de l'ordre de l'Aigle noir
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière)
Naissance en mai 1832
Naissance à Cobourg
Naissance dans le duché de Saxe-Cobourg et Gotha
Décès en mars 1913
Décès à Schleiz
Décès dans la principauté Reuss branche cadette
Décès à 80 ans
Principauté Reuss branche cadette
Prince de Reuss branche cadette